Zwei junge Herzen ist der Titel folgender Filme:

 Zwei junge Herzen (1928), US-amerikanischer Film von Paul Fejos
 Zwei junge Herzen (1949), britischer Film von Frederick Wilson

Siehe auch:
 Junge Herzen